El municipio de Rovohl (en inglés: Rovohl Township) es un municipio ubicado en el condado de Thomas en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 132 habitantes y una densidad poblacional de 0,48 personas por km².

Geografía 
El municipio de Rovohl se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 277.51 km², de la cual 277,51 km² corresponden a tierra firme y (0 %) 0.01 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 132 personas residiendo en el municipio de Rovohl. La densidad de población era de 0,48 hab./km². De los 132 habitantes, el municipio de Rovohl estaba compuesto por el 95,45 % blancos, el 1,52 % eran amerindios, el 0,76 % eran asiáticos y el 2,27 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 2,27 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Thomas (Kansas)